Бар може да се отнася за:
 Селища
 Бар (Италия) – село и община в Италия
 Бар (Франция) – град във Франция
 Бар (Черна гора) – град в Черна гора
 Бар сюр Лу – град във Франция
 Уилям Бар (р. 1950), американски политик
 бар като разновидност на питейно заведение;
 вид мебел в бар като питейно заведение;
 бар (единица), единица за налягане, съвместима със SI.
 БАР, Бритиш Американ Рейсинг, тим от „Формула 1“;